A 2021-es tornász-Európa-bajnokságon a férfi korlátgyakorlat versenyszámának selejtezőjét április 22-én, a döntőjét április 25-én rendezték.

A versenyt a török Ferhat Arıcan nyerte meg, míg az orosz David Beljavszkij végzett a második helyen, a svájci Christian Baumann és német Lukas Dauser – azonos pontszámmal – pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Eredmények 
Az eredmények pontban értendők. Pontazonosság esetén a magasabb kiviteli pontszám döntött.

Selejtező 
A selejtező első nyolc helyezettje jutott a döntőbe, nemzetenként legfeljebb két versenyzővel. A döntősök zölddel vannak jelölve, míg a tartalékok kékkel.

Magyarázat:• E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • D = D-érték (nehézségi pont) • Lev = levonás • DNS = visszalápett • ! = a kivitelezés része a számításnak

Döntő 

Magyarázat:• E = E-érték (kivitelezés/végrehajtás) • D = D-érték (nehézségi pont) • Lev = levonás

Jegyzetek

Források 
 

K